Дюртюли́ () — топоним.

 Дюртюли — город в России, административный центр Дюртюлинского района Башкортостана.
 Дюртюли (Аургазинский район) — деревня в Аургазинском районе Башкортостана, относится к Новокальчировскому сельсовету. 
 Дюртюли (Давлекановский район) — село в Давлекановском районе Башкортостана, относится к Курманкеевскому сельсовету. 
 Дюртюли (Караидельский район) — деревня в Караидельском районе Башкортостана, относится к Новобердяшскому сельсовету. 
 Дюртюли (Шаранский район) — село в Шаранском районе Башкортостана, относится к Дюртюлинскому сельсовету.